Pierwszy gabinet lorda Rockinghama – urzędujący w latach 1765–1766
 Drugi gabinet lorda Rockinghama – urzędujący w roku 1782